Accipiter butleri — вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Эндемик Никобарских островов в Бенгальском заливе; номинативный подвид обитает на острове Кар-Никобар (на севере архипелага); подвид A. b. obsoletus обитает на островах Катчал и Каморта () (в центральной части архипелага). Обитает в лесистых местностях.

Примечания 

Настоящие ястребы
Животные, описанные в 1898 году
Птицы Азии
Эндемики Никобарских островов